Le terme Iguane terrestre peut se référer à :
 L'Iguane terrestre des Galapagos (Conolophus subcristatus) ;
 L'Iguane terrestre de Cuba (Cyclura nubila) ;
 L'Iguane terrestre de la Jamaïque (Cyclura collei) ;
 L'Iguane terrestre des îles Turques-et-Caïques (Cyclura carinata) ;
 L'Iguane terrestre de l'île Anegada (Cyclura pinguis).